Oscar Fantenberg (né le  à Ljungby en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au IF Troja-Ljungby, il commence sa carrière en senior dans l'Allsvenskan, le deuxième échelon national en 2009. Il découvre l'Elitserien avec le HV 71 la saison suivante. Il remporte le Trophée Le Mat 2016 et la Ligue des champions 2016 avec le Frölunda HC.

Le , les Kings de Los Angeles l'envoie aux Flames de Calgary en retour d'un choix conditionnel de  ronde au repêchage d'entrée 2020.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior le  contre la République tchèque lors de la Coupe Karjala.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2009-2010 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HV 71 || Elitserien ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HV 71 || Elitserien ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
|2010-2011 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan ||8 ||2 ||1 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||HV 71 || Elitserien ||37 ||3 ||4 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan ||13 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-    
|-
|2012-2013 || HV 71 || Elitserien || 28|| 3|| 11|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HV 71 || SHL || 47|| 2|| 11|| 13|| 14|| 8|| 0|| 2|| 2|| 22
|-
|2014-2015|| Frölunda HC || SHL || 50|| 2||7 ||9 ||38 ||13 || 0||5 ||5 ||  0
|-
|2015-2016|| Frölunda HC || SHL || 43|| 4|| 13|| 17|| 14|| 16|| 2|| 8|| 10|| 6
|-
| 2016-2017 || HK Sotchi || KHL || 44|| 3|| 20|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Kings de Los Angeles || LNH || 27 ||2 ||7|| 9 ||11|| 	4 ||0 ||1 || 1 ||2
|-
| 2017-2018 || Reign d'Ontario || LAH || 25 ||1 ||12|| 13||8||4|| 1 ||1||2|| 2
|-
| 2018-2019 || Kings de Los Angeles || LNH || 46 ||2 ||1|| 3 ||10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH ||  15 ||0 ||1|| 1 ||7|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2019-2020 || Comets d'Utica || LAH || 2 ||0 ||0||0 ||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 ||  Canucks de Vancouver || LNH || 36 ||1 ||5|| 6 || 6 || 16|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 37 || 0 || 7 || 7 || 16 || 15 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || || || || || ||

| 124 || 5 || 14 || 19 || 34 || 23 ||0 ||1 || 1 || 12

Au niveau international 

|-
| 2016 || align=left|  || align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left|

Notes et références 

Naissance en octobre 1991
Naissance à Ljungby
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du HV 71
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du HK Sotchi
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022